Појам Беневенто може да се односи на:
Беневенто
 ФК Веневенто
Беневенто (Форли-Чезена)
 Војводство Беневенто